Stjepan Vukušić (pjesnik)
Stjepan Vukušić (gradonačelnik)